Ljubelj je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Ljubešćica, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 76 stanovnika te 25 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji